Tomice peut désigner :

Toponymie

Tomice, village dans la powiat de Wrocław dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Tomice, village dans la powiat de Ząbkowice Śląskie dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Tomice, village dans la voïvodie de Mazovie
 Tomice, village et siège de la gmina de Tomice dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Tomice, village dans la powiat de Pleszew dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Tomice, village dans la powiat de Poznań dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Tomice, village dans la voïvodie d'Opole

Tomice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Tomice II, un quartier de la commune d'Olbramovice, dans le district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie